tetra- – gr. "cztero-", afiks uwielokrotniający, stosowany w nazwach związków chemicznych
 tetra – luźna tkanina, najczęściej bawełniana.
 tetra – nazwa zwyczajowa tetrachlorometanu (czterochlorku węgla); zob. też gaśnica tetrowa – gaśnica zawierająca tetrę jako czynnik gaśniczy
 TETRA – Terrestrial Trunked Radio – system cyfrowej łączności radiotelefonicznej.  

Ryby:
 tetra cesarska (Nematobrycon palmeri)
 tetra czarna (Gymnocorymbus ternetzi)
 tetra czerwona (Hyphessobrycon flammeus)
 tetra szklana (Moenkhausia oligolepis)

Inne nazwy zawierające słowo tetra:
 Tetra Pak – system aseptycznego pakowania ciekłych produktów spożywczych.

ca:Zelda#Tetra